Rumunia:
 Borta – strumień

Zobacz też:
 Borda
 Gornja Borta
 Mala Borta